

Codici 
 JTR – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto nazionale di Santorini, Santorini, Grecia

Musica 
 JTR – boy band svedese